Фил:

 Личное имя:
 Уменьшительное имя от Филипп, а также прозвище от этого имени.
 Страницы, начинающиеся со слова Фил

 Топоним:
 Фил — река в Ирландии.

 См. также
 Фил. — сокращение, используемое для ссылки на книгу Нового Завета Послание к Филиппийцам.
 Фила (значения)